José Izquierdo Martínez é um futebolista espanhol que joga como zagueiro no CA Osasuna.

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Club Atlético Osasuna
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona